Affaire Airbus peut renvoyer à :
 Affaire Airbus au Canada ;
 Affaire Airbus en France.